Janvry puede referirse a:

 Janvry, comuna francesa situada en Essonne.
 Janvry, comuna francesa situada en Marne.